Алакуртти — военный аэродром в селе Алакуртти Мурманской области.

История 
Строительство аэродрома в селе Алакуртти началось незадолго до начала Великой Отечественной войны вблизи одноимённой железнодорожной станции. Согласно мирному договору от 12 марта 1940 года село было передано от Финляндии к СССР.

Аэродром вместе с селом был захвачен 6-й пехотной дивизией сухопутных войск Финляндии и 169-й горно-пехотной дивизией Вермахта в августе 1941 года. До освобождения 14 сентября 1944 года военный аэродром играл важную роль для Германии: с него проводились налёты на Кандалакшу и Кировскую железную дорогу.

После безуспешных попыток немецких войск захватить Мурманск боевые действия перенеслись к югу: часть авиации с аэродрома Луостари была перебазирована на аэродром Алакуртти.

По данным советской разведки, на 1 июля 1942 года на авиабазе Алакуртти базировались 14 самолётов противника, из них 12 Messerschmitt Bf.109 и 2 Henschel Hs 126.

По данным советской разведки, на 1 января 1943 года на аэродроме находилось 28 самолётов противника.

На всём протяжении войны аэродром подвергался многократным бомбардировкам советскими лётчиками. В боях за аэродром участвовали 195-й ИАП, 101-й ПОВ НКВД, 668-й НБАП, 828-й ШАП и другие.

10 марта 1943 года штурмовку авиабазы произвёл 828-й штурмовой авиационный Свирский ордена Суворова полк на 8 самолётах Ил-2 под командованием старшего лейтенанта Николая Кукушкина. Штурмовка стала самой результативной за всё время на этом направлении, достигнутой потерей 4-х лучших лётчиков полка, включая командира. По оценкам, позднее подтверждённым военнопленными, во время штурмовки было уничтожено более 40 самолетов, взорван склад горючего, сожжены многие аэродромные постройки.

В марте 1944 года аэродром имел одну взлётно-посадочную полосу размером 1250×120 метров. На аэродроме тогда размещалось около 40 самолётов: бомбардировщики находились на окраине лесного массива, а истребители располагались преимущественно в ангарах. В ангарах находились также ремонтные мастерские, гаражи и жилые помещения. Аэродром был сильно прикрыт истребительной авиацией, зенитными орудиями среднего и крупного калибра, большим количеством зенитных пулемётов. Число орудий, оборонявших аэродром, по данным советской разведки составляло до 700 стволов. Самолёты на аэродроме не маскировались.

После освобождения в конце 1944 года на аэродроме базировался 415-й истребительный авиационный полк, выполнявший задачи в ходе Петсамо-Киркенесской операции.

На аэродроме дислоцировалась 85-я отдельная вертолётная эскадрилья 6-й армии ВВС и ПВО. На вооружении эскадрильи состояли вертолёты Ми-24 и Ми-8. 1 декабря 2009 года эскадрилья была расформирована, часть техники перебазирована в Мончегорск.

В настоящее время планируется развитие аэродрома.

Примечания

См. также 
 Список военных аэродромов России

Литература 
 Иноземцев И. Г. В небе Заполярья и Карелии: военно-исторический очерк боевых ВВС Карельского фронта и 7-й воздушной армии Великой Отечественной воины. — М.:Военное изд-во, 1987.
 Жирохов М. Асы над тундрой. Воздушная война в Заполярье. 1941—1944. — М.:Litres, 2013.

Ссылки 
 

Аэродромы ВВС России
Аэродромы Мурманской области
Закрытые военные аэродромы России
Военные аэродромы СССР